The Gathering kan henvise til:

 musik
 The Gathering (musikgruppe) – hollandsk band

 album
 The Gathering (Geri Allen album) – album af Geri Allen fra 1998
 The Gathering (Infected Mushroom-album) – album fra Infected Mushroom
 The Gathering (Jørn-album) – opsamlingsalbum med Jørn
 The Gathering (Testament album) – album af Testament

 andet
 The Gathering (film fra 2003) – britisk film af Brian Gilbert med Christina Ricci
 The Gathering (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 2005 af Lars Movin
 The Gathering (roman) – roman af Anne Enright, som blev Bookerprisvinder

 se også
 Magic: The Gathering